Die Fußball-Bezirksklasse Bremen-Nord 1933/34 war die erste Spielzeit der Fußball-Bezirksklasse Bremen im Sportgau Niedersachsen. Sie diente als eine von sechs zweitklassigen Bezirksklassen als Unterbau der Gauliga Niedersachsen. Die Meister dieser sechs Spielklassen qualifizierten sich für eine Aufstiegsrunde, in der zwei Aufsteiger zur Gauliga Niedersachsen ausgespielt wurden.

Die Bezirksliga Bremen-Nord wurde in einer Gruppe mit zwölf Vereinen im Rundenturnier mit Hin-und-Rückspiel ausgetragen. Die Saison startete am 10. September 1933, das letzte Spiel kamen am 13. Mai 1934 zur Austragung. Als Bezirksmeister setzte sich dabei der Polizei SV Bremen mit einem Punkt Vorsprung vor dem FV Woltmershausen durch. Durch Siege in Entscheidungsspielen um die Teilnahme an der Aufstiegsrunde gegen den Bezirksmeister der Bezirksklasse Bremen-Süd/Osnabrück, VfB Schinkel, qualifizierte sich der Verein für die Aufstiegsrunde zur Gauliga Niedersachsen 1934/35. In dieser wurde der Polizeisportverein letzter und verpasste somit den Aufstieg in die Erstklassigkeit. Der VfR Oldenburg und der Wilhelmshavener SV stiegen nach der Spielzeit in die Kreisklasse ab.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller überlieferten Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Abschlusstabelle 

|}

Entscheidungsspiel Teilnahme Aufstiegsrunde 
In dieser Spielzeit gab es ein Entscheidungsspiel um die Teilnahme an der Aufstiegsrunde zwischen den Bezirksmeistern Bremen-Nord und Bremen-Süd (Osnabrück). Ab der kommenden Spielzeit waren beide Bezirksmeister direkt für die Aufstiegsrunde qualifiziert.

|}

Einzelnachweise 

Gauliga Niedersachsen
Fußballsaison 1933/34